Your Future Our Clutter — двадцать восьмой студийный альбом британской рок-группы The Fall, выпущенный в Британии 25 апреля 2010 года независимым лейблом Domino Records.

Об альбоме 
Your Future Our Clutter, записывавшися в студиях The Chairworks (Кастлфорд) и Elevator Studios (Ливерпуль), в пресс-релизе характеризовался как «самый яростный, авангардный, сотрясающе-лучший». Вплоть до самого выхода альбома она был известен под своим рабочим названием Our Future Your Clutter.

Как и над предыдущим альбомом, Imperial Wax Solvent, здесь в студии работала группа в составе: вокалист и автор песен Марк Э. Смит, его жена Елена Поулоу Смит (клавишные), Дэйв «Орёл» Спёрр (, бас-гитара), Питер Гринэвей (, гитара) и Кейрон Меллинг (, ударные), а также продюсерский тандем: Марк Э. Смит и Росс Ортон. Альбом поднялся в UK Album Charts до #38.

Список композиций 
 «O.F.Y.C. Showcase» (Smith) — 5:49
 «Bury Pts. 1 + 3» (Smith / Spurr) — 6:36
 «Mexico Wax Solvent» (Greenway / Smith) — 6:14
 «Cowboy George» (Greenway / Poulou / Smith) — 5:42
 «Hot Cake» (Smith / Spurr) — 3:18
 «Y.F.O.C.» / «Slippy Floor» (Greenway / Melling / Poulou / Smith) — 7:42
 «Chino» (Smith / Spurr) — 5:20
 «Funnel of Love» (McCoy / Westberry) — 2:55
 «Weather Report 2» (Poulou / Smith) — 6:35

Примечания

Ссылки 
 www.labouchemag.com. — Интервью с Еленоу Полоу. La Bouche, issue 3. October 2009.
 www.visi.com. Mojo, рецензия
 Domino Recording Co. Twitter
 www.visi.com. — The Fall News
 Your Future Our Clutter, пресс-релиз

Альбомы 2010 года
Альбомы The Fall
Альбомы Domino Records